

Cinema 
 Terminal Countdown – film del 1999 diretto da Richard Pepin, noto anche come Y2K

Musica 
 Y2K (vero nome Ari Starace) – produttore discografico statunitense

Televisione 
 Y2K – film per la televisione del 1999 diretto da Dick Lowry

Altro 
 Y2K – acronimo dell'espressione in lingua inglese Year 2 Kilo, per indicare l'anno 2000
 Y2K bug o Y2K problem – Millennium bug
 Y2K bike o Y2K Turbine Superbike – MTT Turbine Superbike, motocicletta della Marine Turbine Technologies